Коне́ц (концы́) — название любой верёвки или троса на флоте:
 Бросательный конец — линь, служащий для подачи на причал (или с причала на судно) швартовых тросов, имеет на одном конце парусиновый, набитый песком и оплетённый сверху мешочек (грузик). В настоящее время обычно называется выброска.
 Коренно́й коне́ц — условное название закреплённого или же неиспользуемого в работе конца троса.
 Швартовый конец (швартов) — трос, с помощью которого судно закрепляется у причала.
 Ходово́й коне́ц — условное название того конца троса, к которому приложена тяга, а также конца троса, непосредственно используемого (перемещаемого) при завязывании узла.